Глушци могу бити:

 Глушци, припадници породице Глушац

или

 Глушци (Богатић), насељено мјесто у општини Богатић, Мачва, Република Србија
 Глушци (Метковић), насељено мјесто града Метковића, Далмација, Република Хрватска